Erik Buyst, economisch geschiedkundige
Leonard Buyst, schrijver